Table des caractères Unicode U+2C00 à U+2C5F.

Glagolitic 
Lettres utilisées pour l’écriture avec l’alphabet glagolitique.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (2000-2FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Liens externes 
  Glagolitic, table sur le site Unicode (document PDF).

002C0